Хо́лленштайн () — немецкая фамилия.

 Холленштайн, Денис (род. 1989) — швейцарский хоккеист.
 Холленштайн, Рето (род. 1985) — швейцарский велогонщик.